Иццо (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Иццо, Армандо (род. 1992) — итальянский футболист, защитник клуба «Дженоа».
 Иццо, Каэтано (1897—?) — бразильский футболист, нападающий.
 Иццо, Пол (род. 1995) — австралийский футболист, вратарь клуба «Сентрал Кост Маринерс».

См. также 
 Иззо, Лоренца